A tradução, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, refere-se, a ser fisicamente alterado por Deus, a partir de um ser humano mortal, para um imortal. Uma pessoa que tenha sido traga, é referida como traduzida. 

Enoque